Jan van Speijk (1802 — 1831), een Nederlands scheepscommandant bij de marine
 Vuurtoren J.C.J. van Speijk, een vuurtoren aan de Noordzeekust, vernoemd naar Van Speijk

Zie ook 
 Hr. Ms. Van Speijk, doorverwijspagina met schepen die naar Van Speijk vernoemd zijn
 Van Speijk (doorverwijspagina)